

Toponyme 

 Brizay, commune française du département d'Indre-et-Loire.
 Marigny-Brizay, ancienne commune française du département de la Vienne, aujourd'hui intégrée à la commune nouvelle de Jaunay-Marigny.
 Hameau de Brizay, hameau du département de la Vienne dont le territoire est partagé entre deux communes : Coussay et Verrue.

Patronyme 

 Bernard Brizay (1941-), historien français.
 Jean-François Brizay de Denonville (vers 1641-1710), ecclésiastique français, évêque de Comminges de 1693 à sa mort.